Jméno Leonidas má více nositelů:

 Leónidás I., spartský král
 Leónidas II., spartský král
 Leônidas da Silva, brazilský fotbalista, nejlepší střelec mistrovství světa 1938
 Leonidas Drosis, řecký sochař
 Leonidas Kestekides, řecký zakladatel firmy Leoniodas (Pralinky) 
 Leonidas Pyrgos, řecký šermíř

 výtvarné umění
 Leónidás u Thermopyl, obraz francouzského malíře Jacquese-Louise Davida

 firmy
 Leonidas (pralinky) - čokoládovna, vyrábějící belgické pralinky

 slovesné umění
 Leonidas (báseň) - součást Slezských písní od Petra Bezruče